Heisenberg  est un patronyme d'origine germanique.

Patronyme 

 Werner Heisenberg, physicien allemand
 Benjamin Heisenberg, réalisateur allemand

Fiction 
 Heisenberg, nom d'emprunt du personnage principal de la série Breaking Bad ;
 Heisenberg (Say My Name), septième épisode de la saison 5 de Breaking Bad diffusé en 2012.
 Heisenberg est un des principaux antagonistes du jeux vidéo Resident Evil Village.

Physique 

 Représentation de Heisenberg
 Groupe de Heisenberg
 Hamiltonien de Heisenberg
 Inégalités de Heisenberg

Patronyme germanique